Saint-Martin-du-Puy (Gironde)
 Saint-Martin-du-Puy (Nièvre)

Desambiguações de topônimos